Kent County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:

 Kent County (Delaware) – okres státu Delaware
 Kent County (Maryland) – okres státu Maryland
 Kent County (Michigan) – okres státu Michigan
 Kent County (Rhode Island) – okres státu Rhode Island
 Kent County (Texas) – okres státu Texas